Strzegocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Strzegocin, village de la voïvodie de Mazovie
 Strzegocin, village de la voïvodie de Łódź